Bergem (luks. Biergem) – miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Mondercange. Miasto zamieszkuje 1535 osób.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu